Leandro Lacunza – calciatore argentino
 José Luis Lacunza Maestrojuán – cardinale e vescovo cattolico panamense
 Natalia Lacunza – cantante spagnola